Hermann Faulhaber ist der Name folgender Personen:

* Hermann Faulhaber (Schriftsteller) (1842–1914), deutscher Schriftsteller und Pfarrer 
 Hermann Faulhaber (Kolonist) (1877–1926), deutsch-brasilianischer Pastor und Kolonist